

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Pobłocie – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Główczyce 
 Pobłocie – wieś w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Linia

Zobacz też 
 Pobłocie Małe
 Pobłocie Wielkie